Пирматов:
 Пирматов, Галымжан Олжаевич (род. 1972) — казахстанский государственный деятель.
 Пирматов, Исхак Айтбаевич (род. 1973) — киргизский политик.